La Brea kan syfta på följande:

Honduras 

 La Brea (ort), Departamento de Colón,

Trinidad och Tobago 

 Ward of La Brea, ward, Siparia, 
 La Brea asfaltsjö,

USA 
 La Brea, en asfaltsjö utanför Los Angeles, 

Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar